Zavjalovo – település Oroszországban, az Altaji határterületen
 Zavjalovo – település Oroszországban, a Novoszibirszki terület Iszkityimi járásában
 Zavjalovo – település Oroszországban, a Novoszibirszki terület Togucsini járásában
 Zavjalovo – település Oroszországban, Udmurtföldön